Youthquake (engl. „Jugendbeben“) steht für:

 eine Bewegung in der Jugendkultur und Mode der 1960er Jahre, siehe Youthquaker
 Youthquake!, Dokumentarfilm von Max B. Miller von 1976 (Bester Dokumentarfilm bei den Golden Globe Awards 1976)
 Youthquake ’65 – The London Pop Explosion, Dokumentarfilm von Christoph Dreher von 2005
 Youthquake (Album), Album der britischen Band Dead or Alive von 1985
 YouthQuake, jährlich stattfindendes kirchliches Jugendtreffen der ACTS 29 Ministries
 YouthQuake Live, amerikanische kirchliche Jugendarbeitsgruppe